Termin MDCH ima više značenja.

 (Acil-nosilac-protein) S-maloniltransferaza, enzim
 Digitalna kulturna baština Merilenda ()